Peronia tumidum är en snäckart som först beskrevs av Semper 1882.  Peronia tumidum ingår i släktet Peronia och familjen Onchidiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
tumidum